Olcay Özdemir (* 8. Mai 1990 in Essen) ist ein deutscher Moderator und Fernseh-Redakteur. Vor allem ist er bekannt für seine Arbeit als Reporter in den Fernsehsendungen Galileo, red! Stars, Lifestyle & More, Endlich Feierabend! und SAT.1 Frühstücksfernsehen.

Leben 
Özdemir ist Sohn türkischer Eltern und wuchs in Kettwig auf. Nach seinem Abitur 2009 in Essen arbeitete er in New York, studierte Medien und Entertainment-Management an der Universität Stenden in den Niederlanden und spezialisierte sich auf TV-Produktionen an der Yasar University in Izmir, Türkei. Nach dem Studium begann er über ein Praktikum für die Sendung Galileo als Fernseh-Reporter in Erscheinung zu treten, in welchem er unter anderem für einige Tage mithilfe eines Maskenbildners das Leben als Frau ausprobierte. Der Film wurde zu dem erfolgreichsten Reporter-getragenen Bericht auf dem Youtube-Kanal von Galileo und erreichte mehr als 13 Millionen Zuschauer Online. Seitdem führte ihn seine Berichterstattung als TV-Reporter unter anderem nach China, die Vereinigten Staaten, Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Als Auslandsreporter von ProSiebenSat.1 Media, arbeitete Özdemir in Studios in Shanghai und China und produzierte Filme in über 20 verschiedenen Ländern für Galileo, red! und Abenteuer Leben. 2019 begann er zusätzlich für die Sat1-Sendung Endlich Feierabend! als Fernsehproduzent und Reporter zu arbeiten.

Weblinks 
 Offizielle Homepage von Olcay Özdemir

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Fernsehjournalist
Person (ProSieben)
Person (Sat.1)
Deutscher
Geboren 1990
Mann